Pico Piedras Blancas

Localidades

Piedras Blancas (Entre Ríos)

Piedras Blancas (Montevidéu)

Desambiguações de topônimos